Экспедиции Джона Франклина
 Экспедиция Франклина (1819—1822)
 Экспедиция Франклина (1825—1827)
 Экспедиция Франклина (1845—1847)